Municipio de Green Garden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green Garden (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Green Garden (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.